Kirrakari kan syfta på följande platser:

Finland 

 Kirrakari (ö, lat 61,47, long 21,57), Satakunta, Björneborg, 
 Kirrakari (ö, lat 61,67, long 21,53), Satakunta, Björneborg, 

Robotskapade Finlandförgreningar